Балабаня́н () — армянская фамилия

Балабанян, Араси (род. 1940) — бразильская актриса армянского происхождения
 Балабанян, Никита Карпович (1895—1948) – армянский советский альтист, лауреат Сталинской премии второй степени.